Il doppio femminile del Lipton International Players Championships 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Martina Navrátilová e Pam Shriver erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Steffi Graf e Gabriela Sabatini hanno battuto in finale 7–6 (8–6), 6–3 Gigi Fernández e Zina Garrison.

Teste di serie

 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (quarti di finale)
 Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (campionesse)
 Lori McNeil /  Betsy Nagelsen (semifinali)
 Gigi Fernández /  Zina Garrison (finale)
 Hana Mandlíková /  Jana Novotná (primo turno)
 Chris Evert /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Mary Lou Daniels /  Robin White (primo turno)
 Eva Pfaff /  Barbara Potter (primo turno)

 Catarina Lindqvist /  Tine Scheuer-Larsen (terzo turno) 
 Catherine Suire /  Catherine Tanvier (quarti di finale) 
 Jo Durie /  Sharon Walsh-Pete (terzo turno) 
 Mareen Harper /  Heather Ludloff (secondo turno) 
 Ann Henricksson /  Christiane Jolissaint (primo turno) 
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (terzo turno) 
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (terzo turno) 
 Rosalyn Fairbank /  Stephanie Rehe (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Lipton International Players Championships 1988